Neiberg ist der Familienname von:

 Johann Brusch von Neiberg (1666–1742), böhmischer Jurist und Syndikus der Stadt Eger
 Michael S. Neiberg (* 1969), US-amerikanischer Militärhistoriker

 Burg Neuberk, namensgebender Besitz von Johann Brusch von Neiberg